Крапчатая месалина () — вид настоящих ящериц из рода афроазиатских ящурок, обитающий в каменистых пустынях и полупустынях Азии и Северной Африки. 

Распространена в Марокко, Алжире, Тунисе, Ливии, Сенегале, Нигере, Судане, Сирии, Египте, на Синайском полуострове, в Израиле, Саудовской Аравии, Кувейте.

Длина тела до 18 см, включая хвост, составляющий до двух третьих общей длины. Питается насекомыми и членистоногими, включая скорпионов, которых разыскивает между камнями. 

Спаривание происходит весной. Самка откладывает от 2 до 6 яиц, иногда более одного раза в год. Срок жизни в природе не более одного года. Большинство взрослых особей не доживают до появления потомства. 

Ведет дневной образ жизни, перемещаясь между камнями в поисках пищи. В наиболее жаркие летние дни большую часть дня проводит в тени. Может быть активна и в солнечные зимние дни.

Застигнутая на открытой местности спасается бегством, ища укрытия между камнями. В случае необходимости отбрасывает хвост.

Примечания

Ссылки 
Nikolai N. Szczerbak. Catalogue of the African Sand Lizards (Reptilia: Sauria: Eremiainae: Lampreremias, Pseuderemias, Taenieremias, Mesalina, Meroles)
Mesalina guttulata на The Reptile Database

Настоящие ящерицы
Пресмыкающиеся Азии
Пресмыкающиеся Африки
Животные, описанные в 1823 году